Pocrí – comune di Panama situato nella provincia di Coclé
 Pocrí – comune di Panama situato nella provincia di Los Santos